Леони́д Смирно́в:
 Смирнов, Леонид Алексеевич (1914—2008) — советский учёный-механик, профессор, лауреат Государственных премий СССР (1951, 1963).
 Смирнов, Леонид Андреевич (род. 1934) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Смирнов, Леонид Васильевич (1916—2001) — советский государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров СССР, депутат Верховного Совета СССР.
 Смирнов, Леонид Иосифович (1889—1955) — советский патологоанатом, член-корреспондент АМН СССР.
 Смирнов, Леонид Константинович — дирижёр ансамбля «Берёзка», народный артист России.
 
 Смирнов, Леонид Сергеевич (1889—1980) — российский и советский футболист, нападающий.